Markéta Karola Saská (24. ledna 1900, Drážďany – 16. října 1962, Freiburg im Breisgau) byla saská princezna a kněžna hohenzollernská.

Život 
Narodila se jako dcera korunního prince Fridricha Augusta a jeho manželky arcivévodkyně Luisy Toskánské.

Dne 2. června 1920 se v Schloss Sibyllenort v Sibyllenortu vdala za dědičného knížete Fridricha Hohenzollernského, syna knížete Viléma Hohenzollernského a jeho manželky kněžny a princezny Marie Terezie Bourbonsko-Sicilské.

Zemřela 16. října 1962 ve Freiburg im Breisgau.

Potomci 
Se svým manželem knížetem Fridrichem měla sedm dětí:
 Benedikta Marie (1921–2011), nikdy se nevdala
 Marie Adelgunda (1921–2006) ∞ princ Konstantin Bavorský, dva syny
 Marie Terezie (1922–2004), nikdy se nevdala
 Fridrich Vilém (1924–2010) ∞ princezna Markéta Leiningenská, tři syny
 František Josef (1926–1996)
 ∞ princezna Diana Markéta Bourbonsko-Sicilská
 ∞ princezna Marie Fernanda Thurn-Taxis
 Jan Jiří (1932–2016) ∞ princezna Birgitta Švédská, tři děti
 Ferfried Maximilian (* 14. dubna 1943)
 ∞ Angela von Morgen, dvě dcery
 ∞ Eliane Etter, dvě děti
 ∞ Maja Synke Meinert, bez potomků

Tituly 
 24. ledna 1900 – 2. června 1920: Její královská Výsost princezna Markéta Karola Saská, vévodkyně saská
 2. června 1920 – 22. října 1927: Její královská Výsost Markéta Karola, dědičná kněžna hohenzollernská
 22. října 1927 – 16. října 1962: Její královská Výsost Markéta Karola, kněžna hohenzollernská

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Wettinové (albertinská větev)
Hohenzollernové
Saské princezny
Hohenzollernské kněžny
Narození v roce 1900
Narození 24. ledna
Narození v Drážďanech
Úmrtí v roce 1962
Úmrtí 16. října
Úmrtí ve Freiburgu im Breisgau
Ženy